Abu Sufyan peut désigner :
 Abû Sufyân ibn Harb (???-652), parent et adversaire de Mahomet ;
 Abû Sufyân ibn al-Hârith (~571-~640), cousin germain et frère de lait de Mahomet.